Le championnat d'Europe de rink hockey féminin 1997 se déroule en novembre 1997 à São João da Madeira au Portugal. La compétition est remportée par l'équipe du Portugal féminine, qui devient ainsi championne d'Europe 1997 pour la première fois dans cette catégorie.

Participants 
Sept sélections participent à cette quatrième édition des championnats d'Europe féminins de rink hockey :

Résultats 

|}

Liens externes 
 
 

1997
Rink hockey en 1997